Хун Манет (; 20 октября 1977, Мемот) — камбоджийский политический и военный деятель, трехзвёздный генерал Королевских вооружённых сил Камбоджи и командующий Королевской армией Камбоджи с 2018 года. Является старшим сыном премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

Биография 
Манет родился 20 октября 1977 года в деревне Ко Тхмар, район Мемот, провинция Кампонгтям, во время правления красных кхмеров в Камбодже. Он был вторым сыном Хун Сена и Бун Рани. В ночь его рождения яркий свет пролетел над крышей дома, и Хун Сен считал, что его сын родился от сверхъестественного существа, которому поклоняются в деревне Ко Тмар.

Манет вырос и получил общее образование в Пномпене, а затем присоединился к Королевским вооружённым силам Камбоджи в 1995 году, в том же году он поступил в Военную академию США в Вест-Пойнте. Получив диплом в мае 1999 года, он стал первым камбоджийским выпускником Академии и одним из семи иностранных курсантов, закончивших обучение в этом году. По окончании Вест-Пойнта он получил степень бакалавра экономики и был назначен лейтенантом Королевской камбоджийской армии. Он также получил степень магистра экономики в Нью-Йоркском университете в 2002 году, и докторскую степень по экономике в Бристольском университете в 2008 году.

В 2008 году Манет был назначен командующим Национальными силами специального назначения Камбоджи по борьбе с терроризмом в звании полковника, и ему было поручено содействовать укреплению потенциала Камбоджи в борьбе с терроризмом. Он получил звание генерал-лейтенанта в июне 2013 года, вскоре после того, как был назначен заместителем командующего Королевской камбоджийской армией и заместителем начальника Объединённого штаба ВС. Во время камбоджо-таиландского противостояния в 2008—2011 годах Хун Манет сыграл заметную роль в переговорах по прекращению противостояния. Он также очень вовлечён в процесс реформирования ВС, уделяя особое внимание молодым офицерам и солдатам. Помимо профессиональных военных обязанностей, он активно участвует во многих социальных программах. Он является главой комитета по стипендиям Самдека Течо Хун Сена и Ассоциации стипендий Самдек Течо, которые предоставляют стипендии тысячам представителей камбоджийской молодёжи для обучения в университетах по всей Камбодже. Он также является председателем совета директоров Молодёжной ассоциации врачей-добровольцев Samdech Techo, которая мобилизует тысячи медицинских специалистов, студентов-медиков и волонтёров для оказания бесплатной медицинской помощи сельским камбоджийцам по всей стране. Он также участвует в ряде других мероприятий по продвижению гуманитарной деятельности для детских домов и инвалидов.

30 июня 2018 года, за несколько недель до парламентских выборов, Хун Сен назначил своего второго старшего сына, Хун Манета, на более высокие военные должности, чтобы подготовить своего сына к премьерскому посту, когда он уйдет в отставку или умрёт, что фактически укрепило политическую династию Хун в Камбодже. Он был упомянут Хун Сеном как его потенциальный преемник.

В июне 2020 года Манет был назначен главой молодёжного крыла НПК, а 2 декабря 2021 года премьер-министр Хун Сен заявил, что поддерживает своего сына, который станет его преемником на посту премьер-министра, но «только путем выборов, а не каким-либо иным способом».

Примечания

Ссылки 

Политики XXI века
Члены Народной партии (Камбоджа)
Дети премьер-министров